Брянский — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Брянский, Александр Давыдович (псевдоним Саша Красный; 1894—1995) — русский советский поэт, песенник, чтец, артист.
 Брянский, Алексей Сергеевич (род. 1997) — российский пловец.
 Брянский, Борис Александрович (1928—1972) — русский советский поэт-песенник, переводчик.
 Брянский, Константин Владиславович (род. 1977) — российский волейболист и тренер.
 Брянский, Михаил Васильевич (1830—1908) — русский художник.
 Брянский, Николай Аполлинариевич (1870—?) — писатель и поэт, переводчик.
 Брянский, Яков Григорьевич (1790—1853) — русский актёр.
 Поликарп Брянский (XVI—XVII вв.) — преподобный Русской православной церкви.

 Брянская, Авдотья Яковлевна (более известна пода фамилией Панаева; 1820—1893) — русская писательница и мемуаристка.
 Брянская, Полина Степановна (род. 1925) — советский снайпер Великой Отечественной войны, орденоносец.

Прозвища 
 Колчин, Юрий Николаевич («Юра Брянский», род. 1968) — организатор убийства депутата Галины Старовойтовой.

Топонимы 
 Брянский — посёлок в Красноярском районе Астраханской области.
 Брянский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Брянский (157 км) — посёлок в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Брянский — посёлок в Добринском районе Липецкой области.
 Брянский — посёлок в Доволенском районе Новосибирской области.
 Брянский — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Брянский — упразднённый в 1963 году посёлок в Александровском районе Ставропольского края.
 Брянский (Брянск) — упразднённый в 1966 году населённый пункт в Апанасенковском районе Ставропольского края.

См. также 
 Брянский фронт
 Брянский Рыбзавод
Брянск
Брянское